Sage ( — мудрец, шалфей):

 Sage — свободная система компьютерной алгебры.
 SAGE engine (от ) — игровой движок (центральный программный компонент для компьютерных игр), использовавшийся для стратегий в реальном времени компаний Westwood и Electronic Arts.
 Sage Group — британская компания — разработчик прикладного программного обеспечения для организаций.
 Sage ERP X3 — ERP-система для автоматизации деятельности предприятий малого и среднего бизнеса разработки Sage Group.
 SAGE — наземная система автоматического наведения на цель самолетов-перехватчиков в США 1950—1970 годы.
 SAGE Publishing — независимое американское издательство, публикующее научную литературу.
  — спутник 1979-013A, запущен в 1979 году в рамках программы Эксплорер для изучения стратосферы и озонового слоя.
  — длительный российско-американский эксперимент по измерению солнечных нейтринных потоков, проводится в Баксанской нейтринной обсерватории ИЯИ РАН.
  — некоммерческая международная образовательная программа, обучающая школьников предпринимательству.

Примечания